Nowakowscy herbu Cholewa – polski ród szlachecki
 Nowakowscy herbu Krociusz – polski ród szlachecki
 Nowakowscy herbu Nowakowski – polski ród szlachecki
 Nowakowscy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Nowakowscy herbu Przyjaciel – polski ród szlachecki
 Nowakowscy herbu Sas – polski ród szlachecki
 Nowakowscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Nowakowscy herbu Złota Rzeka – polski ród szlachecki